Климат на территории Тверской области характеризуется как умеренно континентальный. Тем не менее ввиду значительной протяжённости области с северо-востока на юго-запад (450 км) климат области довольно сильно варьирует. С юго-запада на северо-восток континентальность климата растёт.

Климатические данные 
Самым холодным месяцем является январь. Средние температуры января от −8,8 °C на западе до −10,9 °C на востоке. Самый тёплый месяц — июль. Средние температуры июля 17—17,5 °C. В июне 2021 года температура в Твери впервые поднималась до рекордных +35.4 С, причём ещё 1 числа в Торопце температра падала до рекордно низких -2.6 С, тем самым сделав тот июнь по амплитуде исключительно контрастным.

Среднегодовое число осадков составляет 550—750 мм, причём наиболее влажным регионом является северо-запад. В течение года осадки выпадают неравномерно. Их количество резко возрастает в мае, в июне оно достигает максимальных значений (80—90 мм).

Снежный покров устанавливается в самом конце ноября и держится до середины марта, достигая мощности 40—60 см. Продолжительность вегетационного периода составляет от 165 до 170 суток.

Климатограммы по городам 
Самые тёплые города находятся на западе — Торопец и Западная Двина. Самый холодные — Весьегонск и Бежецк.

Климат Твери (юго-восток)

Климат Бежецка (северо-восток)

Климат Торопца (запад)

Климат Торжка (центральная часть)

Климат Осташкова (северо-запад)

См. также 
 Климат Твери

Примечания

Ссылки 
 

География Тверской области
Климат по субъектам Российской Федерации